Чатрња може да се односи на:

 Чатрња, спремник за воду у безводним крајевима

или

 Чатрња (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Чатрња (Крњак), насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Чатрња (Раковица), насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска